Thorel est un patronyme francophone notamment porté par :

 Annie Paule Thorel, peintre française
 Clovis Thorel, botaniste, explorateur et médecin français
 Jean Thorel, chef d'orchestre français
 Jean-Noël Thorel (1947-), entrepreneur et pharmacien français
 Jules Thorel, homme politique français
 Renée Thorel, actrice française

Références 

Patronyme français